Ursu ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Ursu (1926–1985), rumänischer Ingenieur und Dissident
 Melania Ursu (1940–2016), rumänische Schauspielerin
 Octavian Ursu (* 1967), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Sergiu Ursu (* 1980), rumänischer Diskuswerfer moldauischer Herkunft
 Vasile Ursu (* 1948), moldauischer Politiker